Stadtgarten steht für:

 eine urbane Parkanlage, siehe Volksgarten
 Stadtgarten, ein Musikclub in Köln, siehe Stadtgarten (Köln)#Stadtgarten / Konzerthaus
 Stadtgarten (Remscheid), Ortsteil von Lennep in Remscheid, Nordrhein-Westfalen

Parkanlagen:
 Stadtgarten Aachen
 Stadtgarten (Bonn)
 Stadtgarten (Chur), Schweiz
 Stadtgarten Cognac, Frankreich
 Stadtgarten Dortmund
 Stadtgarten Essen
 Stadtgarten (Freiburg im Breisgau)
 Stadtgarten Hagen
 Zoologischer Stadtgarten Karlsruhe
 Stadtgarten (Köln), Park mit Konzerthaus
 Stadtgarten Konstanz
 Stadtgarten Recklinghausen (mit Tierpark Recklinghausen und Ruhrfestspielhaus)
 Stadtgarten (Schwäbisch Gmünd), Park mit Kongresszentrum
 Stadtgarten Steele
 Stadtgarten in Stuttgart, siehe Katharinenhospital Stuttgart
 Stadtgarten Vegesack
 Stadtgarten Wattenscheid
 Stadtgarten (Winterthur), Schweiz

Siehe auch:
 Stadtpark